Przysłopek (polana pod Przysłopkiem) – polana w Gorcach pod szczytem Przysłopek
 Przysłopek (polana pod Zdzarem) – polana w Gorcach pod szczytem Zdzar
 Przysłopek (przełęcz pod Krzystonowem) – przełęcz w Beskidzie Wyspowym pod Krzystonowem
 Przysłopek (przełęcz pod Myszycą) – przełęcz w Beskidzie Wyspowym pod Myszycą
 Przysłopek (szczyt) – szczyt w Gorcach